Купа Интертото 1971 е 5-ото издание на турнира. Турнирът се състои от 28 отбора, разпределени в 7 групи. Победителите от всяка група са обявени за носители на трофея през настоящия сезон.

Групова фаза

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1971/72
 Купа на носителите на купи 1971/72
 Купа на УЕФА 1971/72

Външни препратки 
 Резултати в mogiel.net

Купа Интертото